Quadra bezeichnet:

 eine quadratisch angelegte ländliche Siedlung im Römischen Reich; siehe Quadra (Römisches Reich)
 eine Insel, siehe Quadra Island
 einen Vertreter der japanischen Trance-Musik; siehe Hiroshi Watanabe (Musiker)
 eine Computerserie von Apple; siehe Macintosh Quadra
 eine Einteilung in der Sozionik; siehe Sozionik (Persönlichkeitstypologie)#Quadren
 Quadra (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 ein altes Flächenmaß in Brasilien, siehe Quadra (Einheit)
 Quadra (Album), Album von Sepultura, 2020
 

Quadra ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Francisco de la Bodega y Quadra (1743–1794), spanischer Seefahrer
 Miguel de la Quadra-Salcedo (1932–2016), spanischer Journalist und Leichtathlet

Siehe auch:
 Quadra als eine alte Bezeichnung für Vancouver Island